Agramonte puede referirse a:

Apellido 
 Juan de Agramonte (s.V-s.VI), explorador y navegante catalán.
 Manuel Boza Agramonte (1820-1871), fue un terrateniente y militar cubano, nacido en Camagüey.
 Manuel Agramonte Porro (1824-?), fue un terrateniente y militar cubano, nacido en Camagüey.
 Ángel del Castillo Agramonte (1834-1869), dentista, militar y patriota cubano.
 Concepción Agramonte y Boza (1834-1922), patriota indepedentista cubana, nacida en Camagüey.
 Eduardo Agramonte Piña (1841-1872), un militar y político cubano, nacido en Camagüey.
 Ignacio Agramonte y Loynaz (1841-1873), patriota cubano en Camagüey.
 Emilio Agramonte y Piña (1844-1918), un músico y musicógrafo cubano, nacido en Camagüey.
 Arístides Agramonte Simoni (1868-1931), bacteriólogo, patólogo y médico estadounidense de origen cubano, nacido en en Camagüey.
 Francisco Agramonte Cortijo (1880-1966), diplomático y biógrafo español.
 Roberto Daniel Agramonte y Pichardo (1904-1995), filósofo, sociólogo y político cubano.
 Tomás de la Rosa Agramonte (1978-), infielder dominicano.
 Wellington Agramonte (1989-), futbolista dominicano.

Lugares 
En  existen muchos lugares llamados Agramonte en honor u homenaje a Ignacio Agramonte, como parques, plazas... De entre todos ellos se destacan:

 Museo Ignacio Agramonte, en Camagüey, Cuba.
 Agramonte, es uno de los 22 municipios de la provincia de Matanzas. 
 Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte (CMW).

En 

 Sanatorio Antituberculoso de Agramonte en la comarca de Tarazona, Zaragoza.

En :

 Cementerio de Agramonte en Oporto.

Otros usos 

 Los Agramonteses, linaje del Reino de Navarra.